Sokolský dům může znamenat:

 Sokolský dům (Novi Sad) – dům v Novém Sadu,
 Sokolský dům (Vyškov) – dům ve Vyškově,
 Sokolský dům (Zrenjanin) – dům v Zrenjaninu.